Papel est un mot espagnol qui signifie « papier ».

Il peut désigner également :
les Papels (ou Pepels), une ethnie africaine.
le papel (ou pepel), une langue de la famille des langues nigéro-congolaises.
Papel picado
Papel Prensa
La casa de papel